NGC 6052-1
NGC 6052-2